Крушедол-Прнявор () — село в Сербии, в общине Ириг, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 277 жителей (по переписи населения 1991 года — 229 жителей).

Село находится на южных склонах гряды Фрушка-Гора, на востоке общины. Близ села находится монастырь Крушедол, один из 16 сохранившихся после Второй мировой войны Фрушкогорских монастырей, основанный Ангелиной Сербской. Село соседствует с юга ещё с одним — Крушедол-Село, название которого также происходит от соседства с монастырём, а  означает село близ монастыря.

Демография 
В селе Крушедол-Прнявор, по переписи 2002 года проживали 233 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 46,9 лет (44,8 года у мужчин и 48,8 года у женщин). В селе есть 109 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,47.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины